Philadelphia Quakers foi um time profissional de hóquei no gelo que disputou apenas uma temporada da NHL, a de 1930-31, na sua arena em Philadelphia. Eles foram os sucessores do Pittsburgh Pirates.

Ligações externas 

 História do Philadelphia Quakers

Equipes extintas da NHL